TBA steht als Abkürzung für:

 TBA (Magazin), österreichisches Musik- und Medienmagazin
 Thermische Bauteilaktivierung, ein System, welches Gebäudemassen zur Temperaturregulierung nutzt
 Tibet Airlines, chinesische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Tierkörperbeseitigungsanstalt
 Transbrasil, brasilianische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Trenes de Buenos Aires, eine argentinische Eisenbahngesellschaft
 Prädikat Trockenbeerenauslese, ein Weinprädikat
 Turner-Bund Andernach, ein deutscher Sportverein

Moleküle:
 2,4,6-Tribromanisol, muffig riechender, für Korkgeschmack des Weines verantwortlicher Stoff
 tert-Butanol, der einfachste tertiäre Alkohol
 tert-Butylacrylat (tBA), organischer Stoff zur Herstellung von Kunststoffen
 tert-Butylbenzaldehyd, giftiger flüssiger organischer Stoff mit der CAS-Nr. 939-97-9
 thyroxinbindendes Albumin, ein Protein

tba bzw. TBA steht für:
 englisches Kürzel für noch bekanntzugebende Details: to be announced

Siehe auch:

Abkürzung